Страхиња Савић је име и презиме следећих људи:
 Страхиња Савић (1991), српски филмски редитељ
 Страхиња Савић (1999), српски фудбалски голман

Референце